Пуенте Негро има више значења:

 Пуенте Негро (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пуенте Негро, Сан Рафаел (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуенте Негро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику